Der Dänische Fußballpokal 2015/16 war die 62. Austragung des dänischen Pokalwettbewerbs der Männer. Er wurde vom dänischen Fußballverband ausgetragen. Das Finale fand traditionell am Himmelfahrtstag (5. Mai 2016) im Telia Parken von Kopenhagen statt. Pokalsieger wurde Titelverteidiger FC Kopenhagen, der sich im Finale gegen den Aarhus GF durchsetzte.

Das Halbfinale wurde in Hin- und Rückspiel entschieden. In den anderen Runden wurden die Begegnungen in einem Spiel ausgetragen. Bei unentschiedenem Ausgang wurde zur Ermittlung des Siegers eine Verlängerung gespielt. Stand danach kein Sieger fest, folgte ein Elfmeterschießen.

1. Runde 
Es nahmen 50 Mannschaften der Dänemarkserie oder tiefer, alle 32 Vereine der 2. Division 2014/15, 10 Teams der 1. Division 2014/15, sowie der Elfte und Zwölfte der Superliga 2014/15 teil. Insgesamt waren es zwei Vereine weniger als im vergangenen Jahr. Svebølle B&I fusionierte mit Kalundborg GB und Aars IK zog freiwillig zurück. Dadurch erhielten zwei Klubs ein Freilos.
 Freilos: Herlufsholm GF und Vejgaard BSK

|}

2. Runde 
Teilnehmer waren die 48 Sieger der ersten Runde, der Erste und Zweite der 1. Division 2014/15, sowie die 6 Teams auf den Plätzen Fünf bis Zehn der Superliga 2014/15.

|}

3. Runde 
Teilnehmer: Die 28 Sieger der zweiten Runde und die besten vier Vereine der Superliga 2014/15.

|}

4. Runde 
Teilnehmer: Die 16 Sieger der dritten Runde.

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Weblinks 
 Alle Spielzeiten auf haslund.info
 Denmark Cup 2015/16 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2016
Fußballsaison 2015/16